Група Г квалификација за Европско првенство у фудбалу 2020. се састојала од шест репрезентација: Пољска, Аустрија, Израел, Словенија, Северна Македонија и Летонија.

Репрезентације Пољске и Аустрије су као првопласиране и другопласиране репрезентације избориле директан пласман на првенство, док захваљујући ранг листи УЕФА Лиге нације 2018/19. у бараж су отишле репрезентације Северне Македоније и Израела.

Табела

Резултати

Стрелци 

11 голова

  Еран Захави

6 голова

  Марко Арнаутовић

  Роберт Левандовски

4 гола

  Мунас Дабур
  Кжиштоф Пјонтек

  Елиф Елмас

  Јосип Иличић

2 гола

  Валентино Лазаро
  Марсел Сабицер
  Енис Барди

  Андраж Шпорар
  Бењањмин Вербич

  Домен Чрнигој
  Миха Зајц

1 гол

  Гвидо Бургшталер
  Давид Алаба
  Конрад Лајмер
  Мартин Хинтерегер
  Михаел Грегорич
  Штефан Лајнер
  Штефан Пош
  Бибрас Натхо
  Владимирс Камешс

  Марцис Ошс
  Аркадјуш Милик
  Гжегож Криховјак
  Дамијан Каџиор
  Јацек Горалски
  Камил Глик
  Камил Грозицки
  Пржемислав Франковски
  Себастијан Шимањски

  Аријан Адеми
  Бобан Николов
  Влатко Стојановски
  Горан Пандев
  Езђан Алиоски
  Аљаж Струна
  Роман Безјак
  Тим Матавж

Аутогол

  Мартин Хинтерегер (против Северне Македоније)
  Игорс Тарасовс (против Словеније)
  Павелс Штејнборс (против Аустрије)

  Дарко Велкоски (против Летоније)
  Егзон Бејтулаи (против Аустрије)

Референце

Спољашње везе
UEFA Euro 2020, UEFA.com
European Qualifiers, UEFA.com

Група Г